Циганският език е разпространен език в Украйна. Според преброяването на населението през 2001 г. той е роден език за 22 603 души, което прави 0.04 % от населението на страната. 44,7 % от записаните на преброяването като цигани посочват за свой роден език – цигански.

Численост и дял

Преброяване през 2001 г. 
Численост и дял на населението с роден език – цигански, според преброяването на населението през 2001 г. (по области):

Източници 

Украйна
Езици в Украйна